90210:
 Беверлі-Гіллз, 90210 — американський телесеріал, 1990-2000 роки. 
 90210: Нове покоління — американський молодіжний телесеріал 2008.

90210 — поштовий індекс Беверлі-Гіллз

Див. також 

 Беверлі-Гіллз, 90210